Тали:
 Та́ли — название Пальцево до 1948 г.
 Та́ли — район города Хельсинки.
 Та́ли — деревня в Эстонии.
 Таль (механизм).
 Тали (миссанда) — тропическое дерево рода .
 Тали — персонаж серии игр Mass Effect.
 Тали, Ану (род. 1972) — эстонский дирижёр.